Nisa steht für

 Nisa, Stadt in Portugal
 Nisa (Parther), antike Stadt bzw. Zitadelle der Parther in Turkmenistan
 Nisa (Lykien), antike Stadt in Kleinasien
 Nisa in Lycia, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 einen Ortsteil von Görmeli (Türkei)
 Nisa Aşgabat, nach der antiken Stadt Nisa benannter Fußballverein aus Aşgabat (Turkmenistan)
 An-Nisā' (die Frauen), die 4. Sure des Koran
 Nisa (Vorname), weiblicher Vorname
 Nicola Salerno, italienischer Liedtexter

NISA steht für 
 Nuclear and Industrial Safety Agency, die Japanische Atomaufsichtsbehörde

Siehe auch:
 Regiotram Nisa, Stadtbahnprojekt im Raum Liberec
 NISA